Stíhací závod mužů na Mistrovství světa v biatlonu 2012 se konal v neděli 4. března jako v pořadí druhý mužský závod biatlonu v lyžařském středisku Chiemgau Arena. Zahájení stíhacího závodu proběhlo v 13:15 hodin středoevropského času.

Obhájcem titulu a vedoucím disciplíny ve světovém poháru byl francouzský závodník Martin Fourcade.

Výsledky

Reference 

Mistrovství světa v biatlonu 2012